Ina – rzeka w Polsce
 Ina – rzeka w Japonii
 Ina – rzeka w świecie wiedźmina
 Ina Goleniów – klub sportowy z Goleniowa
 Ina (miasto) – miasto w Japonii
 Ina (Illinois) – wieś w USA
 Ina (miasto w Dekapolu) – miasto w Dekapolu
 Ina (lud) – lud afrykański
 INA – chorwacka firma naftowa
 Święty Ina – Ina, król Wesseksu, święty katolicki
 Ina (imię) – imię żeńskie